Omicronema är ett släkte av rundmaskar. Omicronema ingår i familjen Monhysteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Omicronema